Государственный гимн Маньчжоу-го, утверждённый в 1932 году, стал одним из национальных символов независимости и суверенитета государства Маньчжоу-го. Одной из причин его создания стало стремление руководства страны к обеспечению международного дипломатического признания Маньчжоу-го и укреплению чувства патриотизма среди его жителей.

За 14 лет существования Маньчжоу-го национальный гимн дважды менялся.

Первый вариант гимна 

Первый национальный гимн был объявлен Указом № 4 Государственного совета от 24 февраля (оглашен 1 марта) 1933 года. В качестве автора текста выступил первый премьер-министр Маньчжоу-го Чжэн Сяосюй — набожный конфуцианец и убежденный монархист, а также поэт и каллиграфист.

Второй вариант гимна 

5 сентября 1942 года Государственный совет утвердил новый вариант гимна Маньчжоу-го. Как пояснил Чжан Цзинхуэй, второй премьер-министр государства, гимн 1933 года перестал соответствовать текущему положению дел в империи. Новый гимн, адаптированный также под японский язык, была написан членами специального комитета и переименован в Песнь независимости Маньчжоу-го.

См. также 
 Герб Маньчжоу-го
 Флаг Маньчжоу-го

Примечания

Ссылки 
 Текст и музыка гимна Маньчжоу-го

Бывшие гимны
Государственные символы Маньчжоу-го
Песни 1932 года
Песни 1942 года